La mondialisation institutionnelle est la création d'institutions mondiales, ayant leurs propres pouvoirs (voir supranationalisme) et habilitées à régler les questions concernant l'ensemble du monde et qui ne peuvent être résolues par la simple coopération intergouvernementale, ou qui ne peuvent être laissées au libre jeu du domaine privé (entreprises et ONG).

Les modes de gouvernance 

Se pose la question de la légitimité et de la gouvernance de telles institutions. 
 Le modèle intergouvernemental actuel de la plupart des organisations internationales à compétence planétaire, est celui des traités entre nations souveraines (internationalisme). Cela laisse ces organisations, même lorsqu'elles se voient attribuéees certaines prérogatives leur donnant une apparence de pouvoir supranational, sous le contrôle de ces nations.

 Ou les citoyens de la planète auront-ils progressivement un accès direct à leur pilotage ou tout au moins à leur contrôle.

Voir aussi

Articles connexes 

 Gouvernement mondial
 Mondialisme
 Civilisation mondiale
 Monde (univers)

Liens externes 

Mondialisation
Mondialisme